

Toponymie 
 Kelling, village anglais

Patronyme 
 Frank Kelling (1904-1949), animateur des studios Disney
 George L. Kelling (1935-2019), criminologue américain ;

Homonymie de patronyme